Seaside bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seaside (Connecticut)
 Seaside (Florida)
 Seaside (Kalifornien)
 Seaside (North Carolina)
 Seaside (Oregon)
 Seaside (Queens), eine Siedlung in New York City
 Seaside (South Carolina)
 Seaside Heights Harbor (New Jersey)
 Seaside Heights (New Jersey)
 Seaside Park (New Jersey)

Sonstiges:
 Seaside (Software) ein Framework zur Entwicklung von Webanwendungen in Smalltalk
 Seaside-Klasse, eine Kreuzfahrtschiff-Baureihe